Сказание о дербен-ойратах — одноимённые произведения калмыцкой литературы различных авторов.

 Сказание о дербен-ойратах (Габан Шараб) — произведение Габан Шараба;
 Сказание о дербен-ойратах (Батур-Убаши Тюмень) — произведение Батур-Убаши Тюменя.